А́ндрис Бре́манис (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе смешанной сборной Латвии участник  (заняли восемнадцатое место). . В составе смешанной парной сборной Латвии участник  (заняли восьмое место). .

Достижения 
 : серебро (2015), бронза (2016).
 : золото (2015), серебро (2014), бронза (2016).
 : золото (2016), бронза (2015).
 : золото (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии
 Bremanis, Andris | Nordic Junior Curling Tour
 TKK/Bremanis (juniori 2014-2017) - Talsu Kērlinga Klubs
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии